Galgenbichl steht für:
 Galgenbichl, veraltete Bezeichnung für die Stätte einer Hinrichtung
 Galgenbichl (Gemeinde Schladming), Ortsteil der Stadtgemeinde Schladming, Bezirk Liezen, Steiermark
 Galgenbichl, Hügel bei Tiffen im Bezirk Feldkirchen, Kärnten, siehe Tiffen #Galgenbichl
 Kraftwerk Galgenbichl in Kärnten, siehe Maltakraftwerke #Kraftwerk Galgenbichl